ВИФК:
 ВИФК — Военный институт физической культуры.
  — футбольный клуб из Васы, Финляндия.